Rosička bzw. Rositschka ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Rosička, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Rosička, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, siehe Rosička u Deštné
 Rozsíčka, Gemeinde im Okres Blansko

Hadravova Rosička, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec
Malá Rosička, Ortsteil von Žďár u Nové Včelnice, Okres Jindřichův Hradec
Pejdlova Rosička, Ortsteil von Jarošov nad Nežárkou, Okres Jindřichův Hradec

siehe auch
Rozsíčka (Begriffsklärung)